Plane kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Pláně, ort, Plzeň,

Tyskland 

 Plane – vattendrag, Brandenburg, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar